URL sta per Uniform Resource Locator

Codici 
 url – codice ISO 639-3 della lingua urali

Geografia 
 Url – fiume della Bassa Austria

Altro
 Url – Personaggio dell'anime I Cavalieri dello Zodiaco.